Даглы — локальная группа азербайджанских татов проживающая в Хызынском, Губинском, Сиазаньском, Шабранском районах Азербайджана
 Даглы — село в Загатальском районе Азербайджана
 Даглы — село в Губинском районе Азербайджана
 Даглы — село в провинции Мерсин Турции

Примечания